Pauline Emma Auguste Hermine van Waldeck-Pyrmont (Arolsen, 19 oktober 1855 — slot Wittgenstein, Bad Laasphe, 3 juli 1925), was een van de zeven kinderen van George Victor van Waldeck-Pyrmont, vorst van Waldeck en Pyrmont, en Helena, prinses van Nassau. Hiermee is ze een zuster van de Nederlandse koningin Emma. 

Ze huwde met Alexis Carl Ernst van Bentheim-Steinfurt (17 november 1845 - 21 januari 1919). Hij was een zoon van Lodewijk Willem van Bentheim-Steinfurt (1812-1890) en Bertha van Hessen-Philippsthal-Barchfeld (1818-1888). Alexis was een afstammeling van Justinus van Nassau, de onwettige zoon van Willem van Oranje. Een kleindochter van Justinus van Nassau genaamd Anna van Nassau (1638-1721) trouwde met Willem Adriaan van Horne. Hun dochter Isabella Justine van Horne was gehuwd met Ernst graaf van Bentheim-Steinfurt (1661-1713) en was daarmee een stammoeder van het vorstenhuis van Bentheim-Steinfurt.

Kinderen 
Pauline en Alexis Carl kregen samen acht kinderen:
 Everwin van Bentheim en Steinfurt (Potsdam, 10 april 1882 - München, 31 juli 1949). 
 Viktor Adolf van Bentheim en Steinfurt (18 juli 1883 - 4 juni 1961) vorst van Bentheim en Steinfurt
 Karl Georg van Bentheim en Steinfurt (10 december 1884 - 14 februari 1951)
 Elisabeth van Bentheim en Steinfurt (12 augustus 1886 - 8 mei 1959)
 Viktoria van Bentheim en Steinfurt (18 augustus 1887 - 30 januari 1961)
 Emma van Bentheim en Steinfurt (19 februari 1889 - 25 april 1905)
 Alexis Rainer van Bentheim en Steinfurt (16 december 1891 - 30 juni 1923)
 Friedich George van Bentheim en Steinfurt (27 mei 1894 - 1981)

Huis Waldeck
Waldeck, P